Лалинац може бити:

 Лалинац (Ниш), насељено место у општини Палилула (Ниш), град Ниш, Република Србија
 Лалинац (Сврљиг), насељено место у општини Сврљиг, Република Србија